Folklore — второй студийный альбом канадской певицы и автора песен Нелли Фуртадо. Он был выпущен 23 ноября 2003 года на лейбле DreamWorks Records. Хотя альбом не имел успеха на таких рынках, как США и Австралия, он, однако, стал успешным в нескольких европейских странах. С альбома было выпущено пять синглов: «Powerless (Say What You Want)», «Try», «Força», «Explode» и «The Grass Is Green». Альбом разошелся тиражом в 2 миллиона экземпляров по всему миру.

Список композиций

Чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 



Альбомы Нелли Фуртадо
Альбомы DreamWorks Records